Don Quijote puede hacer referencia a:

Literatura
 Don Quijote de la Mancha, novela escrita por Miguel de Cervantes.
 Histoire de l’admirable Don Quichotte de la Manche, traducción francesa de Don Quijote de la Mancha efectuada por François Filleau de Saint-Martin.
 Continuation de l’Histoire de l’admirable Don Quichotte de la Manche, continuación de la traducción francesa, escrita por Robert Challe.
 Quijote de Avellaneda, continuación del Quijote, escrita por el escritor anónimo cuyo seudónimo fue «Alonso Fernández de Avellaneda».
 Nuevas aventuras de don Quijote de la Mancha, continuación del Quijote de Avellaneda, escrita en francés por Alain-René Lesage.
 Suite nouvelle et véritable de l'histoire et des aventures de l'incomparable Don Quichotte de la Manche traduite d'un manuscrit espagnol de Cid-Hamer Benegely son véritable historien, continuación anónima de la segunda parte del Quijote escrita en francés.
 Don Quijote, desaparecida revista argentina de humor gráfico.
 Don Quijote, desaparecida revista española de humor gráfico.
 Semblanzas caballerescas o las nuevas aventuras de Don Quijote de la Mancha, continuación del Quijote escrita por el escritor Luis Otero y Pimentel.
 Kika Superbruja y don Quijote de la Mancha, duodécimo libro de la serie de libros Kika Superbruja, escrita por Ludger Jochmann.

Personajes literarios
 Don Quijote, seudónimo utilizado por el personaje protagonista de la novela Don Quijote de la Mancha.

Danza
 Don Quijote, ballet con coreografía de Marius Petipa y música de Ludwig Minkus.

Música
 Don Quixote, op. 35, poema sinfónico de Richard Strauss.
 La venta de Don Quijote, zarzuela de Ruperto Chapí.
 Don Quichotte, ópera de Jules Massenet.
 Don Quijote, ópera de Cristóbal Halffter.

Teatro

 Don Quijote de la Mancha, obra de teatro de Guillén de Castro.
 Don Quijote, obra de teatro de Mijaíl Bulgákov.
 Don Quijote de la Mancha, obra de teatro infantil de Ricardo López Aranda
 Quijote teatral de 1992, versión corregida del Don Chisciotte de 1983 que Rafael Azcona, Tullio Keczich y Maurizio Scaparro habían elaborado para teatro, cine y televisión, continuando el ciclo dedicado a la utopía.

Cine y televisión

 Don Quijote del altillo, película argentina de 1936 dirigida por Manuel Romero.
 Don Quijote de la Mancha, película española de 1947, protagonizada por Rafael Rivelles, Juan Calvo, Fernando Rey y Sara Montiel.
 Don Kijot, película soviética de 1957, dirigida por Grigori Kózintsev.
 El hombre de la Mancha, película estadounidense de 1972 dirigida por Arthur Hiller como adaptación de un musical de Broadway.
 Don Quijote cabalga de nuevo, película hispanomexicana de 1973 dirigida por Roberto Gavaldón.
 Don Quijote de La Mancha, serie de televisión española de 1979.
 Zukkoke Knight: Don De La Mancha, serie de animación japonesa de 1980 dirigida por Kunihiko Yuyama.
 Don Chisciotte (TV) adaptación televisiva de Rafael Azcona, Tullio Keczich y Maurizio Scaparro
 Don Quixote of La Mancha, película australiana de 1987 dirigida por Geoff Collins.
 Donkey Xote, película hispanoitaliana de animación de 2007 dirigida por José Pozo.
 Don Quixote, adaptación televisiva de 2000, dirigida por Peter Yates
 El caballero Don Quijote, película española de 2002 dirigida por Manuel Guriérrez Aragón.
 Las locuras de Don Quijote, documental de 2006 dirigida por Rafael Alcázar.
 Las aventuras de Don Quijote, película de animación española de 2010 dirigida por Antonio Zurera.

Lugares
 La Ruta de Don Quijote, itinerario que recorre los lugares de los viajes de Don Quijote en la obra de Cervantes.
 El aeropuerto de Ciudad Real, anteriormente denominado aeropuerto Don Quijote, en Ciudad Real, España.
 La vía verde Don Quijote, vía verde que transcurre por la provincia de Toledo, España.
 El Reino de Don Quijote, proyecto de complejo de ocio en Ciudad Real, España.

Astronomía
 Don Quijote, programa de la Agencia Espacial Europea.
 (3552) Don Quixote, un asteroide del grupo Amor.
 Quijote, un exoplaneta a 49 años luz de distancia.

Otros
 Don Quijote Co., Ltd., cadena de tiendas de descuentos japonesa.
 Don Quijote y Sancho Panza, cuadro del pintor francés Honoré Daumier.
 El Premio Internacional Don Quijote.
 Don Quijote, videojuego español de 1987.
 Biblioteca de Don Quijote, tema tratado en el capítulo  de la primera parte del Quijote.
 Quijote TV, canal de televisión venezolano.

Véase también 
 Personajes del Quijote.
 Páginas que comienzan por «Don Quijote».
 Páginas cuyos títulos contienen «Don Quijote».